segmentació de mercat, procés de dividir un mercat en grups més petits que tenguin característiques semblants
 segmentació de memòria, divisió de la memòria principal d'un sistema informàtic en parts anomenades segments
 Segmentació (processament d'imatges), procés per tal de dividir una imatge en diferents regions
 segmentació (zoologia), divisions cel·lulars de l'òvul fecundat que origina la mòrula
 segmentació (biologia), divisió d'alguns cossos animals i vegetals en una sèrie de segments semirepetitius